Выставочный центр (Всероссийский выставочный центр, ВВЦ)  — название Выставки достижений народного хозяйства с 1992 по 2014 год в Москве.
 Выставочный центр — Экспоцентр (Москва)
 Выставочный центр Винзавод в Москве.
 Выставочный центр Газовый завод в Москве.
 Выставочный центр — станция московской монорельсовой дороги.
 Выставочный центр — станция метро в Киеве